Такмичење у скоку увис на Летњим олимпијским играма 2020. одржано је 30. јула и 1. августа 2021. године. Мутаз Еса Баршим из Катара и Ђанмарко Тамбери из Италије су освојили златну медаљу пошто су обојица прескочили висину од 2,37 m. Баршим и Тамбери су имали опцију да наставе са скакањем али су се договорили да поделе злато. Ово су биле прве медаље у мушком скоку увис за Италију и Белорусију, прво злато у мушком скоку увис за Италију и Катар, и трећа узастопна медаља у мушком скоку увис за Катар.

Резултати

Квалификације

Финале

Напомене

Извори 

Скок увис
2020